

Patronyme 

 Louis Hautecœur (1884-1973), fonctionnaire et historien d'art français ;
 Alain Hautecœur (1940-), homme politique français.
 Louisette Hautecoeur, monteuse française

Homonymie de patronyme